Примера Дивисьон 1956 () — 26-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1956 на rsssf.com

1956
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1956 году